Lusk (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
 Lusk (Dublin), een plaats in het Ierse graafschap Dublin.